Prstnice so najbolj distalne kosti okončin. Ločimo:
 prstnice roke
 prstnice noge